Бахадур Шах:
 Бахадур Шах I — известный также под именем Шах Алам I император государства Великих Моголов в Индии.
 Бахадур Шах II — последний император из династии Великих Моголов и династии Тимуридов.